Кампо Ривера има више значења:

 Кампо Ривера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Ривера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Ривера (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику